Сезон 2004 чемпионата мира по ралли — 32-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 16 ралли, стартовал 23 января на Ралли Монте-Карло и закончился 14 ноября на  Ралли Австралии. Француз Себастьен Лёб выиграл чемпионский титул, а его команда Citroën - зачёт производителей.

Календарь

Команды и пилоты

Результаты этапов

Итоги чемпионата

Личный зачёт

Зачёт производителей

JWRC

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Ссылки 

 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика сезона на ewrc-results.com

Сезоны WRC